The Long Way Around (ER), een aflevering van de serie ER
The Long Way Around (Dixie Chicks), een lied gezongen door de Dixie Chicks